Le terme Sasson  peut désigner :

Personnalités 
 Sasson Gabai (1947 - ), un acteur israélien
 Haim Hillel Ben-Sasson (1914 - 1977), un historien du judaïsme et un spécialiste de l'histoire du peuple juif
 Or Sasson (1990), judoka israélien
 Sélim Sasson (1929 - ), un critique de cinéma
 Steven J. Sasson (né en 1950), un ingénieur en électricité
 Jean-Pierre Sasson, un guitariste de jazz français

Autres 
 La Sasson, l'appellation facétieuse donnée par les habitants de la ville de Chambéry à la statue commémorant le centenaire du premier rattachement de la Savoie à la France de 1792
 La Sasson, journal savoyard des années 1940